

Geografia 
 Burkina Faso
 Hauts-Bassins – regione istituita il 2 luglio 2001 con capoluogo Bobo-Dioulasso
 Camerun
 Dipartimento di Hauts-Plateaux – dipartimento nella Regione dell'Ovest
 Francia
 Hauts-de-France – regione amministrativa
 Hauts-de-Seine – dipartimento nella regione dell'Île-de-France
 Hauts-Forts – massima vetta nelle Prealpi dello Sciablese, Prealpi di Savoia

Pagine correlate 
 Les Hauts